HMS Lookout — название двух эскадренных миноносцев Королевского флота Великобритании.

 HMS Lookout (1914) — эскадренный миноносец типа L. На службе с 1914 по 1922 год.
 HMS Lookout (G32) — эскадренный миноносец типа L. На службе с 1940 по 1948 год.